Джон Рэй, также Рей ( либо Rae) — английское и шотландское имя и фамилия. Известные носители: Рэй, Джон (1627—1705) — английский натуралист, член Лондонского королевского общества. 
 Рэй, Джон (1796—1872) — шотландский и канадский экономист, врач и учитель.
 Рэй, Джон (1813—1893) — шотландский врач, исследователь Северной Канады, в частности, Северо-Западного морского пути.
 Рэй, Джон (род. 1945) — профессор египтологии Кембриджского университета, член Британской академии, автор книг по Древнему Египту.